Вувре́-сюр-Луа́р () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Сарта. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 190 км на південний захід від Парижа, 165 км на схід від Нанта, 45 км на південний схід від Ле-Мана.

Історія 

1 жовтня 2016 року Вувре-сюр-Луар, Шато-дю-Луар i Монтабон було об'єднано в новий муніципалітет Монваль-сюр-Луар.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 354 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 837,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Вувре-сюр-Луар на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сарта

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Сарта